Сенькино — село Пермского края России. Входит в Добрянский городской округ. Расположено село на берегу Камского водохранилища.

География 
Расположено в центре региона, на правобережье реки Каме (Камского водохранилища), при впадении притока Большой Туй. К селу примыкает д. Меркушево.

История 
Известно с 1787 г. как деревня Сенькина. Селом стало в 1891 г., когда в нём была построена церковь.

До 2020 года — центр Сенькинского сельского поселения Добря́нского муниципального района. К 1 января 2020 года сельское поселение и муниципальный район были упразднёны, и населённый пункт вошёл в муниципальное образование Добрянский городской округ.

Население

Инфраструктура 
Отделение почтовой связи Сенькино 618711

Достопримечательности 
Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Транспорт 
Автомобильный и пассажирский транспорт. Пристань «Сенькино».

Примечания

Литература 
 Шумилов Е. Н. Населенные пункты Пермского края: Краткий исторический справочник. Изд. 4-е, испр. Пермь, 2015. С. 67.

Населённые пункты Добрянского района
Населённые пункты на Каме